Gräggnäs kan syfta på:

 Gräggnäs, Västanfjärd – en by i Västanfjärds kommun, Västra Finlands län
 Gräggnäs, Geta – en by i Geta kommun, Åland